Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Brian Devening e Peter Nyborg 6-2, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (quarti di finale)

 Johan Donar /  Ola Jonsson (quarti di finale)
 Christer Allgårdh /  Tomas Nydahl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1993